

Cinema 
 Speak No Evil, cortometraggio prodotto dalla Essanay (1914)
Speak No Evil, regia di Roze (2013)
Speak No Evil, regia di Christian Tafdrup (2022)

Letteratura 
 Le tre scimmiette (Speak No Evil) – romanzo di Mignon G. Eberhart del 1941

Musica 
 Speak No Evil – album di Wayne Shorter del 1964
 Speak No Evil – album di Flora Purim del 2003